

Musica 
 Fred - album di Umberto Smaila con Alessandra Casella e Luca Sandri del 1991
 Fred – album di Fred Bongusto del 1995

Personaggi 
 Fred – personaggio del franchise Cars
 Fred – personaggio della serie televisiva Drop Dead Diva
 Fred – personaggio della serie animata Leone il cane fifone
 Fred – personaggio della serie animata Time Warp Trio

Persone 
 Fred – fumettista francese
 Fred (Helbert Frederico Carreiro da Silva, n. 1979) – calciatore brasiliano 
 Fred (Frederico Chaves Guedes, n. 1983) – calciatore brasiliano 
 Frederico Burgel Xavier (n. 1986) – calciatore brasiliano 
 Fred (Frederico Rodrigues Santos, n. 1993) – calciatore brasiliano

Altro 
 Fred – serie di video di YouTube e fenomeno di Internet
 Fred – diminutivo dei nomi propri di persona Alfred e Frederick